Otakar Vejvoda ist der Name folgender Personen:

*Otakar Vejvoda senior (* 1950), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
Otakar Vejvoda junior (* 1972), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer